Ibrahim Yattara (1980) – calciatore guineano
 Mohamed Yattara (1993) – calciatore guineano
 Naby Yattara (1984) – calciatore guineano